Salada

Localidades 

Saladas (Corrientes)
Saladas (departamento)

Desambiguação